L'emperadriu dels Eteris és un llibre escrit per Laura Gallego García. Va publicar-se l'any 2007 per l'editorial Alfaguara i pertanyal gènere fantàstic i juvenil. Des del principi que va captar l'atenció dels lectors. És per això que ha estat traduïda a quatre idiomes; valencià, francès, portuguès i alemany.

L'Emperadriu dels Eteris gira entorn la Bipa. La Bipa no creu en els contes de fades, no li interessa el que pugui haver-hi més enllà de les Coves on hi habita la seva gent. Però això canvia quan el seu amic Aer, fascinat per la llegenda de la mítica Emperadriu, emprèn un viatge cap a una mort segura. La Bipa anirà a buscar-lo, arriscant la seva pròpia vida en un món de gel guiat per la llum de l'estel blau, perseguint alguna cosa que pot no ser més que una quimera.

Enllaços externs 
 pàgina web de l'autora.
 web oficial del llibre

Obres literàries en castellà